People’s Action Party ist der Name folgender Parteien:

 People’s Action Party (Ghana), Partei in Ghana
 People’s Action Party (Niue), Partei in Niue
 People’s Action Party (Papua-Neuguinea), Partei in Papua-Neuguinea
 People’s Action Party (Rumänien), Partei in Rumänien
 People’s Action Party (Salomonen), Partei auf den Salomonen
 People’s Action Party (Singapur), Partei in Singapur